Carobbio degli Angeli – comune italiano
 Filippo Carobbio – calciatore ed allenatore di calcio italiano
 Marina Carobbio Guscetti – politica svizzera

Pagine correlate

 Carobbi